Wendeta – termin z zakresu antropologii prawa.
 Wendeta – opowiadanie Honoriusza Balzaka

 Filmy
 Wendeta (Les Grands moyen) – francuski film kryminalny z 1975 roku, w reżyserii Huberta Cornfielda,
 Wendeta (Vendetta) – amerykański film kryminalny z 1999 roku, w reżyserii Nicholasa Meyera,
 Wendeta (Brimstone) – trhiller zrealizowany w koprodukcji międzynarodowej w 2016 roku, w reżyserii Martina Koolhovena.
 bliskoznaczne:
 V jak vendetta, vendetta.